Strażnik – urząd ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 Strażnik – wieś w Polsce, w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Strażnik – amerykański horror z 1990 
 Strażnik – amerykański film s-f z 2001
 Strażnik – amerykański film sensacyjny z 2006 
 Strażnik – amerykański film kryminalny z 2010

Inne 
 Strażnik leśny – tytuł zawodowy
 Strażnik łowiecki – tytuł zawodowy
 Strażnik miejski – funkcjonariusz
 Strażnik ochrony środowiska – tytuł zawodowy
 Strażnik pierwszej damy – film
 Strażnik pocztowy – tytuł zawodowy
 Strażnik polny – dawny urząd wojskowy
 Strażnik rybacki – tytuł zawodowy
 Strażnik straży marszałkowskiej – tytuł zawodowy
 Strażnik Teksasu – amerykański serial telewizyjny
 Strażnik w zakładzie dla nieletnich – tytuł zawodowy